Влахово може бити:

 Влахово (Сврљиг), насељено место у општини Сврљиг, у Нишавском округу, Република Србија
 Влахово (Житорађа), насељено место у општини Житорађа, у Топличком округу, Република Србија
 Влахово (Рожњава), насељено место у округу Рожњава, Кошички крај, Словачка Република
 Влахово Брези, град у Чешкој Републици